Kollár Lajos (1926–2004) építőmérnök, az MTA rendes tagja
Kollár Lajos (1948) sebészorvos
Kollár Lajos hegymászó